Ryczywół ist der Name mehrerer Orte in Polen.

Ryczywół ist der Name
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Landkreis Ełk, Gemeinde Kalinowo, deutsch ehemals Marienhof, siehe Ryczywół (Kalinowo)
 eines Dorfes in der Woiwodschaft Masowien, Landkreis Kozienice sowie Gemeinde Kozienice, siehe Ryczywół (Kozienice)
 eines Dorfes und der dazugehörigen Gemeinde in der Woiwodschaft Großpolen, Landkreis Oborniki, siehe Ryczywół (Oborniki)